Ранчо Трес Палмас има више значења:

 Ранчо Трес Палмас (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Трес Палмас (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику